Chapelle Saint-Colomban peut faire référence à plusieurs édifices religieux dédiés à saint Colomban :
 une chapelle à Plounévez-Quintin (Côtes-d'Armor, France) ;
 une chapelle à Carnac (Morbihan, France) ;
 une chapelle à Pluvigner (Morbihan, France) ;
 une chapelle à Saint-Nolff (Morbihan, France).

Colomban
~